Ел Бурал има више значења:

 Ел Бурал, Ехидо дел Кармен (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бурал (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бурал, Ранчо Ерманос Флорес (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику